Радослав Маецкий (; родился 16 ноября 1999, Стараховице) — польский футболист, вратарь футбольного клуба «Монако», выступающий на правах аренды за «Серкль Брюгге» и сборной Польши.

Клубная карьера 
Уроженец Стараховице, Радослав с 2009 года выступал в футбольной академии «Арка Павлов». Два года спустя стал игроком академии клуба «Островец-Свентокшиски».

С 2014 года выступал в молодёжных командах «Легии».

Сезон 2017/18 Радослав провёл в аренде в клубе «Сталь Мелец», сыграв в 32 матчах второго дивизиона чемпионата Польши.

30 октября 2018 года дебютировал в основном составе «Легии» в матче Кубка Польши против клуба «Пяст». Матч завершился вничью, но по пенальти в следующий раунд прошла «Легия». 3 ноября 2018 года Маецкий дебютировал в Экстракласе (высшем дивизионе чемпионата Польши) в матче против «Гурника» (Забже), сохранив свои ворота «сухими».

В январе 2020 года подписал четырёхлетний контракт с французским клубом «Монако». Дебютировал во французской Лиге 1 13 сентября 2020 года в домашнем матче с «Нантом», отыграв на поле все 90 минут и пропустив 1 мяч. В Кубке Франции сезона 2020/21 сыграл все шесть матчей и дошёл до финала, в котором его команда уступила столичному клубу «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:2.

Карьера в сборной 
Выступал за все молодёжные сборные Польши до 16, до 17, до 18, до 19, до 20 лет и до 21 года. В 2019 году вызывался на сборы основной Сборной Польши, но выйти на поле так и не сумел.

4 сентября 2020 года дебютировал за сборную Польши до 21 года в отборочном турнире чемпионата Европы (до 21 года). Сыграл 3 матча, пропустив всего 1 мяч; два других его матча стали «сухими». Заняв второе место в группе, сборная Польши до 21 года не смогла квалифицироваться на МЧЕ-2021.

Статистика

Матчи за сборную Польши до 21 года 

Cыграно матчей: 3. Победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0. Пропущено голов: 1. «Сухие матчи»: 2.

Достижения 
 «Легия»
 Чемпион Польши (2): 2016/17, 2019/20

 «Монако»
 Финалист Кубка Франции: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Монако» 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Сталь» Мелец
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»